Thomas Dorsey ist der Name folgender Personen:

* Thomas A. Dorsey (1899–1993), US-amerikanischer Pianist und Komponist
 Thomas Francis Dorsey (1905–1956), US-amerikanischer Posaunist und Bandleader, siehe Tommy Dorsey